Le qualificazioni del singolare maschile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open  2009 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Ivan Ljubičić (Qualificato)
 Julien Benneteau (ultimo turno)
 Lu Yen-Hsun (Qualificato)
 Michail Južnyj (Qualificato)
 Andrej Golubev (primo turno)
 Simone Bolelli (Qualificato)
 Denis Istomin (ultimo turno)

 Robert Kendrick (ultimo turno)
 Łukasz Kubot (primo turno)
 Jan Hernych (Qualificato)
 Rainer Schüttler (ultimo turno)
 Adrian Mannarino (ultimo turno)
 Ernests Gulbis (primo turno)
 Kevin Kim (ultimo turno)

Qualificati 

 Ivan Ljubičić
 Łukasz Kubot
 Lu Yen-Hsun
 Michail Južnyj

 Chris Guccione
 Simone Bolelli
 Jan Hernych

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009
ATP World Tour 2009